Ива́н Алекса́ндрович Невмержи́цкий (31 мая 1984, Чусовой, Пермская область) — российский саночник, выступающий за сборную России с 2000 года. Пятикратный серебряный призёр национального первенства, обладатель бронзовой медали Кубка России, многократный призёр Кубка наций. Выступает от спортивного общества «Динамо», мастер спорта международного класса.

Биография 
Иван Невмержицкий родился 31 мая 1984 года в городе Чусовой, Пермская область. В 2000 году прошёл отбор в национальную команду и стал выступать в паре с земляком Владимиром Прохоровым. На чемпионате России 2002 года завоевал серебряную медаль в программе двухместных саней, в следующем сезоне повторил это достижение, а также взял серебро в командных состязаниях, тогда как на Кубке России завоевал бронзу. В сезоне 2004/05 дебютировал на этапах взрослого Кубка мира, сразу же заняв в общем зачёте четырнадцатую позицию, кроме того, вновь удостоился серебряной награды национального первенства.

На чемпионате Европы 2007 года в итальянской Чезане сумел закрыть десятку сильнейших, показав свой лучший результат на этих соревнованиях, тогда как на мировом первенстве был тринадцатым. В начале сезона 2010/11 Невмержицкий сломал руку, пришлось пропустить ряд тренировок, в результате их двойка отстала в разгоне и физической подготовке. Планировалось, что они проведут сезон в составе сборной Норвегии с целью популяризации санного спорта в этой стране, однако в самый последний момент норвежская федерация отказалась от этого соглашения. В феврале 2011 года одержал победу на этапе Кубка наций, установив рекорд на домашней трассе в Парамоново.

На чемпионате мира 2012 года в немецком Альтенберге занял седьмое место, и это лучшее его достижение на мировых первенствах. Существенное улучшение результатов спортсмен объясняет хорошей обстановкой в сборной: «Инвентарь, экипировка, транспорт — все на высшем уровне. Прежде обходились тем, что есть, остатками. Теперь же жаловаться на условия не приходится». Планирует поучаствовать в заездах Олимпийских игр 2014 года в Сочи и побороться там за первое место. В свободное время на любительском уровне занимается горнолыжным спортом.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте FIL 

Саночники России
Мастера спорта России международного класса